Битва под Каневом:
 Битва под Каневом (1527) — сражение литовско-татарских войн
 Битва под Каневом (1662) — сражение эпохи русско-польской войны 1654—1667 годов
 Битва под Каневом (1918) — сражение Первой мировой войны